John Denham Parsons (1861–?) – angielski pisarz, parapsycholog
 John Whiteside Parsons (1914–1952) – amerykański chemik, pionier badań nad stałym paliwem rakietowym
 Johnnie Parsons (1918–1984) – amerykański kierowca wyścigowy
 John Anthony Parsons (1938–2004) – brytyjski dziennikarz sportowy

Zobacz też 
 Parsons